Šarlota Falcká (19. prosince 1628, Den Haag – 14. ledna 1631, Den Haag) byla čtvrtá dcera Fridricha V., kurfiřta falckého, pocházejícího z rodu Wittelsbachů, českého „zimního krále“, a jeho manželky, anglické princezny Alžběty Stuartovny. Šarlota se narodila v Nizozemské republice, kam se její rodina uchýlila po sekvestraci jejich kurfiřství během třicetileté války. Šarlotin bratr Karel Ludvík se v rámci vestfálského míru jako kurfiřt vrátil do Falce.

Životopis 
Princezna Šarlota se narodila v Haagu, kde její rodiče žili v exilu poté, co její otec prohrál bitvu na Bílé hoře a byl sesazen z českého i falckého trůnu.

Jejími prarodiči z otcovy strany byli Fridrich IV. a Luisa Juliana Nasavská a jejími prarodiči z matčiny strany byli Jakub VI. Skotský a Anna Dánská. Zemřela 14. ledna 1631 a její otec, kalvín, zemřel o rok později, 29. listopadu 1632.

Předkové

Reference 

Wittelsbachové (Falcko-Simmernští)
Falcké princezny
Narození v roce 1628
Narození 19. prosince
Narození v Haagu
Úmrtí v roce 1631
Úmrtí 14. ledna
Úmrtí v Haagu
Ženy